Крик може да се односи на:

 Крик (Приморска Сена), насеље у Француској
 Крик (филм), из 1963. године
 Крик (кратки филм), из 2010. године
 Крик (дело), слика Едварда Мунка
 Франсис Крик
 Крик, маскогијски народ